Goghin peut désigner :

Burkina Faso 
 Goghin, une localité située dans le département de Béré.
 Goghin, une localité située dans le département de Kombissiri.
 Goghin, une localité située dans le département de Komtoèga.
 Goghin, une localité située dans le département de Koubri.
 Goghin, une localité située dans le département de Pouytenga.
 Goghin, une localité située dans le département de Saaba.
 Goghin, une localité située dans le département de Sangha.
 Goghin (ou Goghin-1), une localité située dans le département de Tanghin-Dassouri.
 Goghin-2, une localité située dans le département de Tanghin-Dassouri.
 Goghin, une localité située dans le département de Zoungou.
 Guéré-Goghin, une localité située dans le département de Guiba.

Autres 

Homonymie de toponyme